Super Punch-Out!!, videogioco del 1985
Super Punch-Out!!, videogioco del 1994

Pagine correlate
Punch-Out!!